Командный чемпионат России по спидвею 1998 — шестой розыгрыш турнира. По сравнению с чемпионатом 1997 г. состав участников претерпел следующие изменения: из-за тяжелой финансовой ситуации был вынужден сняться СК «Салават», а большинство салаватских гонщиков перешло в Уфу, где была возрождена команда «Башкирия».

Участники чемпионата 

Формально клуб «Восток» представлял город Владивосток.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

За каждую непроведённую гонку командам-виновницам засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

При равенстве очков бронзовая медаль была присуждена «Востоку» из-за неявки «Локомотива» во Владивосток.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 1998 году